Горлач, Алексей (род. 1988) — германо-украинский пианист.
 Горлач, Андрей Андреевич (1898—1976) — советский селекционер зерновых культур, лауреат Сталинской премии.